Les Fausses Pudeurs, Mom and Dad en version originale, film américain de William Beaudine, sorti en 1945 ;
 Mom and Dad, film américain de Brian Taylor, sorti en 2017.

Voir aussi 
 Mom and Dad Save the World, comédie de science-fiction américaine réalisée par Greg Beeman, sortie en 1992.